Dick Bakker (dirigent)
 Dick Bakker (atleet)